Puhovac (Zenica), een plaats in de gemeente Zenica, Bosnië-Herzegovina
 Puhovac (Aleksandrovac), een plaats in de Servische gemeente Aleksandrovac